A quinta edição do torneio de futebol dos Jogos Pan-americanos foi disputada na cidade de Winnipeg, de 24 de Julho a 3 de Agosto de 1967. Oito equipes divididas em dois grupos de quatro participaram numa disputa de pontos corridos, mas o Brasil não participou para defender o título. Pela primeira vez o torneio foi decidido numa fase de mata-mata após o estágio preliminar.

Fase Preliminar

Grupo A 

México contra Colombia foi interrompido com 3–0 aos 82 minutos depois que a Colômbia teve quatro jogadores expulsos; o resultado foi mantido.

Grupo B

Fase Final

Confrontos

Semi finais

Disputa de 3º lugar

Final

Premiação

Classificação final

Ligações externas 
 

Pan
1967
Futebol